Savignac  est issu de *Sabiniacum, c'est-à-dire de l'anthroponyme latin Sabinius auquel on a adjoint le suffixe d'origine gauloise (i)acum.

Toponyme 

 Lac Savignac, un plan d’eau traversé par la rivière De Maurès, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec ;
 Parc Savignac, une zone de préservation (parc public), située dans Joliette (Québec), région administrative de Lanaudière, au Québec ;

 Savignac, commune française de l'Aveyron ;
 Savignac, commune française de la Gironde.

Savignac se retrouve aussi dans plusieurs noms de lieu composés comme :

 Savignac-de-Duras, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Savignac-de-l'Isle, commune française de la Gironde ;
 Savignac-de-Miremont, commune française de la Dordogne ;
 Savignac-de-Nontron, commune française de la Dordogne ;
 Savignac-Lédrier, commune française de la Dordogne ;
 Savignac-les-Églises, commune française de la Dordogne ;
 Savignac-les-Ormeaux, commune française de l'Ariège ;
 Savignac-Mona, commune française du Gers ;
 Savignac-sur-Leyze, commune française de Lot-et-Garonne.

Patronyme 

 Raphaël Savignac (1874-1951), archéologue et photographe français ;
 Raymond Savignac (1907-2002), publicitaire français ;
 Jean-Paul Savignac, linguiste et celtologue français ;
 Jean-Paul Savignac (1936- ), réalisateur français ;
 Martial de Savignac (1758-1786), prêtre ;
 Richard Savignac (1965-), musicien québécois.